Ereditarietà genetica – trasmissibilità per via genetica di determinate caratteristiche degli individui
 Ereditarietà autosomica dominante
 Ereditarietà autosomica recessiva
 Ereditarietà eterosomica dominante
 Ereditarietà eterosomica recessiva
 Ereditarietà X linked
 Ereditarietà Y linked 
 Ereditarietà mitocondriale
 Ereditarietà – in informatica, è uno dei meccanismi fondamentali del paradigma di programmazione object-oriented
 Ereditarietà multipla
 Ereditarietà – racconto di Isaac Asimov